Leslie Jones kan syfta på:
 Leslie Jones (komiker) (född 1967), amerikansk komiker
 Leslie Jones (filmklippare), amerikansk filmklippare
 Leslie Jones (fotbollsspelare) (1911-1981) fotbollsspelare från Wales
 Leslie Jones (fotograf) (1886-1967), amerikansk fotograf
 Leslie Jones (cricketspelare) (1891-1962), engelsk cricketspelare
 Leslie Ann Jones, amerikansk musikproducent

Se även 
 Les Jones
 Lesley-Ann Jones (född 1956), engelsk journalist och författare